Nelson FC (celým názvem: Nelson Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Nelson v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1881. V roce 1921 se stal zakládajícím členem Football League Third Division North. Z profesionální Football League byl vyloučen hlasováním v roce 1931, nahrazen byl týmem Chester City FC. Od sezóny 2018/19 působí v North West Counties League Division One North (10. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Victoria Park s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1881 – Nelson FC (Nelson Football Club)
 1936 – zánik
 1936 – obnovena činnost pod názvem Nelson Town FC (Nelson Town Football Club)
 19?? – Nelson FC (Nelson Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1926/27, 1930/31, 1950/51
 FA Trophy
 2. předkolo: 1975/76
 FA Vase
 3. kolo: 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1899: Lancashire League
 1900–1901: Lancashire League
 1901–1903: Lancashire Combination
 1903–1907: Lancashire Combination (Division One)
 1907–1908: Lancashire Combination (Division Two)
 1908–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1921: The Central League
 1921–1923: Football League Third Division North
 1923–1924: Football League Second Division
 1924–1931: Football League Third Division North
 1931–1936: Lancashire Combination

 1946–1947: Lancashire Combination
 1947–1966: Lancashire Combination (Division One)
 1966–1968: Lancashire Combination (Division Two)
 1968–1982: Lancashire Combination
 1982–1987: North West Counties League (Division Three)
 1987–1988: North West Counties League (Division Two)
 1988–1992: West Lancashire League (Division Two)
 1992–2006: North West Counties League (Division Two)
 2006–2008: North West Counties League (Division One)
 2008–2010: North West Counties League (Premier Division)
 2011–2014: North West Counties League (Division One)
 2014–2017: North West Counties League (Premier Division)
 2017–2018: North West Counties League (Division One)
 2018– : North West Counties League (Division One North)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1881
Sport v Lancashiru